Галича́ни — назва жителів Галичини. Також одна з назв етногрупи наддністрян.

Топонім

Галічани — село, гміна Камінь, Холмський повіт, Люблінське воєводство

Села:
 Галичани — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Галичани — Львівська область, Львівський район

Див. також 
 Галичанинъ